Алина Ивановна Комащук (, род. 24 апреля 1993) — украинская фехтовальщица-саблистка, чемпионка мира и Европейских игр, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Родилась в 1993 году в Нетешине. В 2013 году стала чемпионкой мира среди юниоров.

В 2013 году завоевала золотую медаль чемпионата мира и серебряную медаль чемпионата Европы. В 2014 году стала бронзовым призёром чемпионата мира. В 2015 году завоевала золотую медаль Европейских игр, серебряную медаль чемпионата мира и бронзовую медаль чемпионата Европы.

Первоначально тренировалась у Валерия Штурбабина, затем — у Олега Штурбабина.

Награды 
 Орден княгини Ольги ІІІ степени (4 октября 2016) — за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІ летних Олимпийских играх в Бразилии, проявленные самоотверженность и волю к победе

Примечания

Ссылки 
 Призерка ХХХІ Олімпійських ігор з Нетішина та ії тренер отримали 2-річну стипендію від Порошенко 

Фехтовальщики Украины
Чемпионы Европейских игр по фехтованию
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года